Jingtai kan verwijzen naar:
 Jingtai (keizer), een heerser uit de Chinese Ming-dynastie
 G3 (China), een snelweg in China
 Jingtai (Baiyin), een arrondissement van Baiyin (China)